Museo dell'Alto Medioevo – museo di Ascoli Piceno
 Museo dell'Alto Medioevo – museo di Roma